

Opleidingen

Met Dutch Academy in de naam 
 3 Dutch Academy for Film, DAFF
 3 Dutch Academy of Performing Arts, DAPA vaak met toevoeging: in Den Haag  
 1 Dutch Academy of performative arts niet duidelijk of dit de zelfde instelling is als hierboven.
 1 Dutch Academy of Performing niet duidelijk of dit de zelfde instelling is als de twee hierboven.
 1 Dutch Academy for Quality

Dutch en Academy in de naam 
 1 Dutch Delta Academy
 1 Dutch Film and Television Academy
 1 Dutch Filmers Academy
 1 Dutch Flight Academy, DFA
 2 Dutch HealthTec Academy in Utrecht

Overig 
 3 Dutch Academy Award

Gerelateerde begrippen 
 16 Design Academy in Eindhoven, in relatie met Dutch Disign
 1 New Dutch Academy
 3 Dutch National Opera Academy